Mitraria muelleri är en ringmaskart som beskrevs av Haecker 1898. Mitraria muelleri ingår i släktet Mitraria och familjen Oweniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
muelleri